Питикито има више значења:

 Општина Питикито (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Питикито (Питикито, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику